Il singolare maschile del torneo di tennis ECM Prague Open 2008, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Jan Hernych che ha battuto in finale Lukáš Dlouhý 4-6, 6-2, 6-4.

Teste di serie 

 Jiří Vaněk (primo turno)
 Brian Dabul (quarti di finale)
 Nicolas Devilder (primo turno)
 Leonardo Mayer (secondo turno)

 Adrian Cruciat (primo turno)
 Harel Levy (semifinali)
 Dominik Meffert (quarti di finale)
 Lukáš Dlouhý (finale)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

ECM Prague Open 2008